Příjmení Vaverka má více nositelů:

 Hermína Vaverková (1904–???), česká a československá politička
 Josef Vaverka (1893–1975), profesor železničního stavitelství,   rektor Vysoké školy stavitelství v Brně a děkan fakulty inženýrského stavitelství na VŠSt
 Leopold Vaverka (1894–1973), československý sportovní funkcionář (starosta DTJ) a politik, meziválečný i poválečný poslanec
 Oldřich Vaverka (1921–???), politik, poslanec, primátor města Brno 

podobné příjmení
 Veverka

Česká příjmení